Crucibulum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Crucibulum i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen brödkorgsvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Crucibulum